Magyarország
 Jászladány, Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 Körösladány, Békés megye 
 Ladánybene, Bács-Kiskun megye
 Ladány puszta, Kiszombor határában, Csongrád megye
 Ladány-völgy, Sáta határában, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Mezőladány, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 Nádasdladány, Fejér megye
 Őrladány, Őrmezővel egyesülve ma Mezőladány része
 Püspökladány, Hajdú-Bihar megye
 Tiszaladány, a történelmi Szabolcs vármegye, ma Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Tompaládony, Vas megye

 Szlovákia
 Vámosladány (szlovákul Mýtne Ludany), község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában